Richard Réti (1889-1929), joueur d'échecs, né hongrois, devenu tchécoslovaque. Il a donné son nom au début Réti et au gambit Réti.
 István Réti (1872-1945), peintre hongrois.
 Jean-Paul Réti (né Janos Zsampi en 1946), artiste plasticien français, né en Roumanie.
 József Réti (1925-1973), chanteur d'opéra hongrois (ténor).